Österrikes fotbollslandslag kan avse

Österrikes herrlandslag i fotboll
Österrikes damlandslag i fotboll